Mal kan syfta på:

 Malartade fiskar – en diversifierad ordning av strålfeniga fiskar
 Mal (fisk) – en fiskart 
 Malfjärilar – en överfamilj av fjärilar som bland annat omfattar säckspinnare, sotmalar och de äkta malarna
 Äkta malar –  en familj i insektsordningen fjärilar
  Klädesmal – en fjäril i familjen äkta malar som lever av hår, dun och fjädrar, kallas ofta mal
 Mal – en förkortning för en bok i Gamla testamentet, se Malaki
 Strandmal –  strandgrus eller en plats i ett strandområde täckt med strandgrus
MAL – nationalitetsbeteckning på motorfordon från Malaysia
Mal Evans (1935–1976), chaufför åt popgruppen Beatles på 1960-talet